Keren steht für:

 Keren, eine Stadt in Eritrea
 Keren (Marskrater)
 zur Gruppe von Schicksals- und Todesgöttern bzw. -dämonen in der griechischen Mythologie siehe Ker

Keren ist der Familienname folgender Personen:
 Else Keren (1924–1995), deutschsprachige jüdische Autorin und Holocaust-Überlebende
 Gretl Keren Fischer (Gretl Krause 1919–2013), tschechoslowakisch-kanadische Schriftstellerin, Theaterautorin, Literaturkritikerin und Universitätslehrerin
 Kiki Keren-Huss (* 1955), israelische Komponistin
 Rivka Keren (* 1946), israelische Schriftstellerin